

Toponymes 
 Wassenberg, commune allemande du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie.
 Château de Wassenberg, sur la commune de Wasserbourg, en France

Personnalités 
 Maison de Wassenberg, famille ayant longtemps dirigée le comté de Gueldre.